Napasorsuaq bezeichnet:
 Napasorsuaq (Berg, Ammassalik), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Napasorsuaq (Berg, Nanortalik) (Kirkespiret), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Napasorsuaq (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland